Jacob Willem van Cittert (1887 - 1945), dichter en toneelschrijver
 Pieter Hendrik van Cittert (1889 - 1959), natuurkundige en wetenschapshistoricus, echtgenoot van:
 Johanna Geertruida van Cittert-Eymers (1903 - 1988), natuurkundige en wetenschapshistorica
 Han van Konijnenburg-van Cittert, biologe en dochter van voorafgaande natuurkundigen